Rump state (in italiano: stato superstite) è un'espressione della lingua inglese che indica la rimanenza di uno Stato più esteso, nato a seguito di secessione, annessione, occupazione militare, decolonizzazione o ancora per colpo di Stato.

Esempi storici

Età antica 
 Durante il Secondo Periodo Intermedio, in seguito alla conquista del Basso Egitto da parte degli Hyksos, si consolidò un regno egizio superstite nell'Alto Egitto gestito da Tebe, che alla fine riunì il paese all'inizio del Nuovo Regno;
 L'Impero seleucide dopo aver perso molti territori per mano dell'Impero dei Parti;
 Il Regno Shu, sosteneva di essere un discendente della Dinastia Han;
 Dopo la Caduta dell'Impero romano d'Occidente, in Gallia il Regno di Soissons sopravvisse sotto Egidio e Siagrio fino alla conquista dei Franchi di Clodoveo I nel 486;

Età medievale 
 La Nova Anglia, colonia fondata nel 1070 da profughi inglesi in fuga da Guglielmo il Conquistatore. Divenne in seguito una sorta di protettorato dell'Impero bizantino allora guidato da Alessio I Comneno;
 Il Sultanato di Rum, rump state del più ampio Impero Selgiuchide;
 Dopo che la dinastia Jìn prese il potere nel Nord della Cina, il Song del Sud fu continuazione del Song del Nord;
 In seguito alla Presa di Costantinopoli nel 1204 emersero tre nuovi stati superstiti: l'Impero di Nicea, l'Impero di Trebisonda e il Despotato d'Epiro;
 Dopo la Caduta di Costantinopoli nel 1453 Morea e Trebisonda sopravvissero come stati superstiti bizantini fino alla loro annessione da parte ottomana, rispettivamente nel 1460 e nel 1461;

Età moderna 

 Nell'estate del 1503, il governo di Ak Koyunlu crollò in Persia. Alcuni stati superstiti continuarono a governare fino al 1508, prima di essere annessi dall'Impero Safavide da Ismail I;

 Dopo che il Sultanato di Madurai assunse il controllo della maggior parte della Dinastia Pandya, fu fondato uno stato superstite dal 1330 al 1422;
 Dopo che la Dinastia Ming assunse il controllo delle 18 province la Dinastia Yuan si ritirò sull'Altopiano della Mongolia fondando uno stato chiamato Yuan del Nord;
 La conquista spagnola dell'Impero inca nel 1532 portò alla nascita dell'Impero Inca Settentrionale con capitale Vilcabamba, che sopravvisse fino al 1572;
 Quando la Dinastia Qing assunse il controllo delle 18 province, la Dinastia Ming fondò il regime di Nanchino;
 La Confederazione polacco-lituana fu un rump state dopo la prima partizione della Polonia voluta da Russia, Prussia, ed Impero asburgico nel 1772. Questa fu ulteriormente spartita nel 1793 ed annessa a titolo definitivo nel 1795. Dopo la vittoria napoleonica nella guerra della quarta coalizione nel 1807 si ebbe la formazione di un nuovo stato, il Ducato di Varsavia. Successivamente alla sconfitta di Bonaparte, il Congresso di Vienna creò una nuova Polonia nel 1815, riconosciuta come stato fantoccio;
 Dopo che la Dinastia Qing assunse il controllo della maggior parte della Cina, la Dinastia Ming sopravvisse come un rump state chiamato Ming meridionale;

Età contemporanea

XIX secolo 
 La Repubblica Centralista messicana dopo la perdita di metà del suo territorio a favore degli Stati Uniti d'America dal 1836 al 1848 e durante la curiosa invasione francese del 1838-1839;

XX secolo 
 L'Impero Ottomano divenne uno stato superstite alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando Gran Bretagna e Francia divisero i suoi territori in stati mandatari della Società delle Nazioni;
 La Repubblica dell'Austria tedesca fu creata nel 1918 come primo rump state per le aree con una popolazione prevalentemente di lingua tedesca all'interno di quello che fu l'Impero Austro-Ungarico;
 La Repubblica di Salò (1943-1945) sotto Benito Mussolini che sebbene si proclamasse erede del Regno d'Italia era de facto uno Stato fantoccio della Germania nazista;
 La Repubblica Democratica Finlandese fu un rump state subito dopo la fine della Guerra d'Inverno;
 Alla fine della guerra civile cinese il governo nazionalista di Chiang Kai-shek si rifugiò nell'isola di Formosa, ufficialmente Taiwan,e su altre isole minori mentre il Partito Comunista Cinese prese il controllo della Cina continentale creando la Repubblica Popolare Cinese. Tuttavia sebbene Taiwan abbia formalmente ancora capitale a Nanchino ed intrattenga rapporti commerciali con molti Paesi è ad oggi riconosciuta ufficialmente solo da potenze minori o comunque solo come governo in esilio;
 La Repubblica Sovietica Ungherese fu proclamata nel marzo 1919 in seguito alle dimissioni del precedente governo: in seguito all'assorbimento dei Social-democratici, i comunisti presero il potere. Nonostante controllasse il 23% del territorio ungherese. Dopo alcune vittorie iniziali, l'esercito fu sconfitto dai rumeni e il governo capitolò nell'agosto dello stesso anno;
 La Repubblica Federale di Jugoslavia è stata spesso vista come il rump state lasciato dalla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia quando si sciolse;

XXI secolo 
 A causa della secessione del Sud Sudan nel 2011, la parte settentrionale del Sudan ha formato un rump state;
 L'Alleanza del Nord, ufficialmente Fronte islamico unito per la salvezza dell'Afghanistan ed attivo dal 1996 al 2001, costituisce la diretta erede del precedente Stato Islamico dell'Afghanistan dissoltosi a causa della presa di potere da parte dei talebani; sebbene sia svanita inizialmente con l'intervento statunitense riconquistando la maggior parte del territorio, con la presa di Kabul molti ex leader sono tornati in attività- sotto la guida di Ahmad Massour- entrando a far parte della resistenza del Panjshir;

Note

Esplicative

Bibliografiche 

Geografia politica